Георгий Сергеевич Берёзко (1905—1982) — советский прозаик, режиссёр, сценарист кино и мультфильмов.

Биография 
Родился в семье учителя. С 1925 года публиковал стихи в периодике. В 1927 году окончил литературное отделение этнологического факультета Московского университета. Работал преподавателем в школе, старшим техническим редактором, художником-полиграфистом в издательстве «Новая деревня», редактором, затем кинорежиссёром на студии «Мосфильм». Во время Великой Отечественной войны вступил в народное ополчение, сотрудник дивизионной газеты, режиссёр центрального ансамбля ВМФ, а затем фронтового театра.

С 1942 года начал писать прозу. С 1954 года стал преподавать в Литинституте. 

Жена — прозаик и кинодраматург Ольга Романовна Мирошниченко (род. 1938), член СП СССР. В 1970-х годах они жили в ЖСК «Советский писатель» (Красноармейская ул., д. 27).

Похоронен на Ваганьковском кладбище (34 уч.).

Сочинения 
Темы прозы Берёзко — война и армия. Его книги написаны в соответствии с принципами соцреализма, официальная советская критика их высоко оценивала, их переводили в ГДР.
Красная ракета, 1943.
Ночь полководца, 1946.
Мирный город. В 2-х тт., 1952—1954. В романе рассказывается о повороте в ходе войны в 1942 году под Тулой.
Избранные повести и рассказы, 1957.
Сильнее атома, 1959. В романе, призванном показать Советскую армию в мирное время и самим своим названием проиллюстрировать силу её идеологической позиции, описано обучение подразделения парашютистов. Концовки глав романа, выполняющие функцию комментария, написаны ритмической прозой.
Дом учителя, 1973.
Присутствие необычайного (журнал «Москва», 1980, № 1-2). Роман считают опытом «поучительного детектива».

Режиссёр 
1936 — «Мы из Кронштадта», сорежиссёр
1938 — «Если завтра война» совместно с Е. Дзиганом, Л. Анци-Половским, Н. Кармазинским
1941 — «Первая конная» совместно с Е. Дзиганом

Сценарист

Мультфильмы 
1938 — «Лгунишка» совместно с И. Ивановым-Вано
1938 — «Три мушкетёра» совместно с И. Ивановым-Вано
1946 — «Орлиное перо»
1948 — «Серая Шейка»
1950 — «Крепыш»
1956 — «Гадкий утёнок»
1990 — «Лапландские сказки»

Фильмы 
1960 — Прыжок на заре
1964 — Негасимое пламя

Поэт 
 — Царь Дурандай

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (9 сентября 1965 года) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с шестидесятилетием со дня рождения.
 Орден Дружбы народов (5 сентября 1975 года) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с семидесятилетием со дня рождения.

Взгляды

Библиография 
Фильмы-сказки. Сценарии рисованных фильмов. Выпуск 1. — М. Госкиноиздат, 1950, — 208с. Георгий Березко «Серая Шейка» с.137-156.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия отечественного кино
 Берёзко Георгий Сергеевич — Аниматор.ру
 Георгий Берёзко на сайте Кино-Театр. Ру

Писатели СССР
Писатели-соцреалисты
Выпускники этнологического факультета МГУ
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Ваганьковском кладбище